Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1881 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Viri 
 

Moški posamično
1881